Onze-Lieve-Vrouw-in-'t-Zandkapel (Lichtaart) - kapel in Lichtaart, België
 Onze Lieve Vrouw in 't Zandkapel (Zandoerle) - kapel in Zandoerle, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw op het Zandkapel - kapel in Noorderwijk, België
 Onze-Lieve-Vrouwe-in-het-Santkapel - kapel in Kinkhoven, Nederland
 Onze Lieve Vrouwe in 't Zand -  genadebeeld in Roermond
 Kapel in 't Zand - kapel ter ere van bovengenoemd beeld

Kapel naar patroonheilige